Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Johan Donar che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Michael Mortensen 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bent-Ove Pedersen /  Olli Rahnasto (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (primo turno)

 Per Henricsson /  Ola Jonsson (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Marc-Kevin Goellner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1992